Testa Nera est le quatrième album solo de Furax Barbarossa.

Enregistré au Laboratoire 2.0, il est mixé par Toxine (Bastard Prod), masterisé par Métronome (Kids Of Crackling) et son visuel est d'Ebola Pixnel et Délit2fuite.

Liste des pistes 
 Les Trois Murs De Ma Chambre / Produit par Bastard Prod
 Le Poids Du Mal / Produit par Bastard Prod' Entre Temps [Feat Sendo] / Produit par Bastard Prod 
 L'Étoile Noire / Produit par Bastard Prod'
 Les Yeux Fermés [Feat L'Hexaler & Scylla] / Produit par Aro 
 De Haine Et D'eau Tiède / Produit par Mani De'ïz
 Oubliez-Moi / Produit par Bastard Prod'
 Le Chant Des Hommes Saouls [Feat Sendo] / Produit par Bastard Prod 
 Mauvais Vent / Produit par Bastard Prod' Les Poissons Morts [Feat Scylla] / Produit par Bastard Prod
 La France Sans Maquillage [Feat Sendo] / Produit par Bastard Prod
 Qui M'demande ? / Produit par Bastard Prod'
 La Rime Galère À Sourire [Feat Jeff Le Nerf] / Produit par Bastard Prod
 L'Exécuteur / Produit par Bastard Prod' Places Assises [Feat Abrazif] / Produit par Bastard Prod
 Un Autre Jour Au Pied Du Miracle / Produit par Nizi (Kids Of Crackling)'
 Fin 2012 / Produit par Bastard Prod''''

Références 

Album de hip-hop français
Album musical sorti en 2014